Red Bluff – località statunitense, nella California
 Red Bluff – località canadese, nella Columbia Britannica